Trigger est un mot anglais qui signifie « détente » ou « gâchette ».

Il est notamment employé dans les domaines suivants :

 en électronique, un trigger de Schmitt ou bascule de Schmitt est un circuit logique électronique.
 en informatique, un trigger ou déclencheur est un événement qui provoque l'exécution d'un algorithme.
 en musique, un trigger est un élément servant à numériser les sons d'une batterie acoustique en captant les impacts et en déclenchant un son via un module.
 en finance, un trigger désigne une barrière activante.
 en marketing, un trigger désigne une série d'emailings automatisés basés sur le comportement de l'internaute (découverte, achat, confirmation, abandon de panier...).
 en imagerie à grande vitesse, le trigger désigne le déclenchement ou l’arrêt d'un enregistrement à haute vitesse, afin de pouvoir recueillir un événement vidéos ou une image très rapide dans la réalité.

Le nom Trigger peut désigner :
 Trigger, film canadien réalisé par Bruce McDonald en 2010
 Trigger, troisième EP du groupe de death metal mélodique In Flames sorti en 2003
 Trigger, célèbre cheval palomino monture du « roi des cow-boys », Roy Rogers
 Trigger, studio d'animation japonaise.

Il est également présent dans le nom de :
 Chrono Trigger, un jeu vidéo de rôle sorti pour la première fois en 1995.

Patronyme 

Trigger est un nom de famille ayant notamment été porté par :
 Bruce Graham Trigger (1937-2006), un célèbre archéologue canadien.